

Patronyme 

 André Abegglen (1909-1944), footballeur suisse ;
 Jean Abegglen (1899-1980), footballeur suisse, frère du précédent ;
 Max Abegglen (1902-1970), footballeur suisse frère du précédent.

Patronyme suisse